Aase puede hacer referencia a:

 El síndrome de Aase o síndrome de Aase-Smith; enfermedad rara, hereditaria, caracterizada por anemia asociada a malformaciones articulares y esqueléticas.
 (864) Aase, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Hannah Caroline Aase (1883-1980), botánica estadounidense.